Сергей Погосян:
 Погосов (Погосян), Сергей Лазаревич (род. 1948) — советский футболист.
 Погосян, Сергей Размикович (род. 1972) — казахстанский актёр театра и кино, телеведущий.